Die CONIFA-Europafußballmeisterschaft 2019 () war die zweite Ausgabe der CONIFA-Europafußballmeisterschaft, eines internationalen Fußballturniers für europäische Staaten, Minderheiten, staatenlose Völker und Regionen, die nicht Mitglied der FIFA sind. Das Turnier wird von der Confederation of Independent Football Associations (CONIFA) veranstaltet und darf aus lizenzrechtlichen Gründen nicht Fußballeuropameisterschaft heißen. Ausrichter des Turniers war die Republik Arzach.

Gastgeber 
Auf dem Annual General Meeting 2019 wurde bekanntgegeben, dass die CONIFA-Europafußballmeisterschaft 2019 von Republik Arzach ausgetragen werden solle.

Teilnehmer

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

 

|}

Finalrunde 

Halbfinale 1
Republik Arzach  2-1  Szeklerland

Halbfinale 2
Padanien  4-0  Sápmi

Halbfinale A
Westarmenien  1:1 (3:0 i. E.) 

Halbfinale B
 0:0 (6:5 i. E.)  Çamëria

Spiel um Platz 7
Sápmi  3-2  Szeklerland

Spiel um Platz 5
Republik Arzach  2-0  Padanien

Spiel um Platz 3
 0:0 (5:4 i. E.)  Çamëria

Finale
 1-0  Westarmenien

Abschlussplatzierungen 
Legende:
 #: Platzierung
 Sp: Spiele
 S: Siege
 U: Unentschieden
 N: Niederlagen
 T: Tore
 GT: Gegentore
 D: Differenz
 P: Punkte

Torschützenliste 
5 Tore

  Batraz Gurtsiyev

4 Tore

  Federico Corno
  Arsen Sargsyan

3 Tore

  Shabat Logua
  Marko Çema

2 Tore

  Ibragim Bazaev
  Vékás Barna
  Arman Aslanyan
  Dmitry Malyaka
  Norik Mkrtchyan
  Riccardo Ravasi
  Niccolo Colombo
  Benjamin Zakrisson
  Samuli Laitila
  Edmond Hoxha
  Vilson Mziu

1 Tor

  Kovács Botond
  Rajmond Balint
  Kovács Ákos
  Kristoffer Edvardsen
  Georgiy Dgebuadze
  Alan Khugayev
  Dmitry Maskaev
  Narek Danielyan
  Stefano Tignonsini
  Andrea Rota
  Artur Yedigaryan
  David Manoyan
  Davit Hovsepyan
  Vazdan Bakalyan
  Davit Minasyan
  Zaven Badoyan
  Fravjo Prendi
  Samet Gjoka

Weblinks 
 Offizielle Website

Fußballveranstaltung 2019
Republik Arzach
Fußball (Armenien)
Sportveranstaltung in Armenien